== P ==

Cursuri de apă, România
P